Il doppio del torneo di tennis Almaty Womens 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Oksana Kalašnikova e Evgenija Paškova che hanno battuto in finale Albina Khabibulina e Ilona Kramen' 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (semifinali)
 Oksana Kalašnikova /  Evgenija Paškova (campionesse)

 Michaela Hončová /  Anastasіja Vasyl'jeva (semifinali)
 Albina Khabibulina /  Ilona Kramen' (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Almaty Womens 2012